Коллапса́р (, от  — сколлапсировавшая звезда) — термин, ранее использовавшийся в астрофизике для обозначения космического объекта, возникающего в результате гравитационного коллапса массивных тел и обладающего сверхмощным гравитационным полем. Свойства таких объектов описываются, согласно современным научным представлениям, общей теорией относительности.

Поскольку коллапс может приводить к образованию чёрной дыры (этот процесс может завершиться сравнительно быстро и во всяком случае за конечное время в системе отсчёта, связанной с самой звездой, т. е. для наблюдателя, который в итоге оказывается под горизонтом событий), то такие объекты часто называют чёрными дырами, хотя с точки зрения удалённого наблюдателя горизонт событий при коллапсе не образуется за конечное время; для такого наблюдателя — то есть для любого наблюдателя в нашей Вселенной — коллапсар, строго говоря, лишь приближается по свойствам к чёрной дыре. Однако это различие не имеет большого практического значения, поскольку наблюдательные проявления такого объекта и настоящей чёрной дыры, имеющей горизонт событий, одинаковы.

В современной астрофизике такое использование термина коллапсар является устаревшим. Теперь слово коллапсар, как правило, применяют как обозначение гипотетической модели, в которой ядро быстро вращающейся звезды Вольфа — Райе с массой ядра более 30 солнечных масс претерпевает коллапс и формирует крупную вращающуюся чёрную дыру и массивный аккреционный диск.

См. также 

 Гиперновая звезда
 Чёрная дыра

Примечания 

Астрофизика
Релятивистские и гравитационные явления
Чёрные дыры
Классы звёзд
Звёздная эволюция